Телятники — село в Сараевском районе Рязанской области России, административный центр Телятниковского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Вердица в 9 км на юг от райцентра посёлка Сараи.

История 
Телятники в качестве села с церковью «великого Чудотворца Николая», время первоначального построения которой с точностью неизвестно, упоминается в окладных книгах 1676 года. О существовавшей в селе Телятниках, вместо ветхой Никольской, новой каменной церкви в честь иконы Божией Матери Боголюбской епархиальному начальству подано было прошение иереями Иоанном Антоновым и Львом Максимовым с приходскими людьми еще в 1789 году, но окончательное устройство ее и освящение вместе с придельною Никольскою церковью относится к 1800 году. В 1812 и 1818 годах причт и прихожане просили дозволение на перекрытие церкви, в 1884 году Никольский придел был возобновлен и освящен вторично. С 1861 года в селе существовала школа. 

В XIX — начале XX века село являлось центром Телятниковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 440 дворов.

С 1929 года село являлось центром Телятинского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Телятниковского сельского поселения.

До 2011 года в селе работал Телятниковская средняя общеобразовательная школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района